Liezen beschreibt:

die österreichische Gemeinde, siehe Liezen
einen politischen Bezirk im Bundesland Steiermark, siehe Bezirk Liezen
den Gerichtsbezirk, siehe Gerichtsbezirk Liezen
den ungarischen Maler, siehe Alexander von Liezen-Mayer
das Bezirksgericht in Liezen, siehe  Bezirksgericht Liezen